— село в Японии, находящееся в уезде Симоина префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат город Иида, посёлки Мацукава, Такамори и сёла Осика, Такаги.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается сосна густоцветная, цветком — магнолия Кобуси.

Примечания

Ссылки 
 
  Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано